Il termine Hachette (in francese accetta/piccola ascia) può indicare:

Persone 
 Jean Nicolas Pierre Hachette – matematico francese
 Jeanne Hachette (XV secolo) – eroina francese
 Louis Hachette (1800-1864) – editore francese all'origine della libreria e casa editrice omonime fondate nel 1826

Editoria 
 Hachette Livre – casa editrice del settore libri fondata nel 1826, facente parte del Gruppo Lagardère
 Hachette Filipacchi Médias – casa editrice nel settore periodici e multimediali, facente parte del Gruppo Lagardère